«Поэ́ма про́тив язы́чников» (лат. Carmen contra Paganos, Carmen adversus Flavianum) — христианская поэма, написанная в конце IV — начале V в., высмеивающая приверженность язычеству сенаторской аристократии Рима. Является важным источником по истории римского язычества IV столетия.

Рукописная традиция и издания 
Сохранился лишь один манускрипт поэмы — составленный в VI в. Codex Parisinus Latinus 8084, известный также как Codex Putaneus. Несмотря на то, что поэма была известна европейским антикварам раннего Нового времени, ее первое издание состоялось только в 1867 г. Позднее поэма выдержала несколько критических изданий и была переведена на все основные новоевропейские языки .

Стиль 
Поэма написана дактилическом гекзаметром, состоит из 122 стихов. По стилю поэма является типичным для Поздней Античности подражанием латинской поэзии золотого века.

Содержание 
Центральную роль в поэме занимает образ префекта — представителя сенаторской аристократии Рима и последователя языческих культов, жизнь и смерть которого подвергались нападкам автора. Христианский автор критикует участие префекта в языческих мистериях, его окружение и его попытки привлечь к язычеству римских христиан. Параллельно автором едко высмеиваются языческие мифы и религиозные практики.

Проблема идентификации героя 
Научную полемику вызывала проблема идентификации главного героя префекта — языческого префекта, а также вопросы о времени действия, периоде написания произведения и авторстве поэмы. С момента первого издания «Поэмы против язычников» выдвигались попытки отождествить префекта с различными видными представителями языческой аристократии Рима второй половины IV — начала V вв.: Авианием Симмахом , Габинием Барбаром Помпейяном и др. На данный момент наиболее вероятными кандидатами на роль префекта признаются Веттий Агорий Претекстат и Вирий Никомах Флавиан.

Издания 
 Mommsen, T. 1870: Carmen codicis Parisini 8084 // Hermes 4, P. 351–63.
 Поэма против язычников (Carmen contra Paganos)/ Пер. с лат. М.А. Ведешкина и А.А. Сочилина, комм. М.А. Ведешкина // Научные ведомости БелГу. № 8 (229). Вып. 38. 2016. С. 23–32.

Литература 
 Ведешкин, М.А. К вопросу идентификации героя «Carmen contra Paganos» / Аристей. 13. 2016. P. 63–89.
 Adamik, B. 1995: Das sog. „Carmen contra Paganos“ // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 36, P. 185–233.
 Bloch, H. 1945: A New Document of the Last Pagan Revival in the West, 393-394 A.D. // The Harvard Theological Review. 38 (4), P. 199–244.
 Cameron, Al. 2011: The Last Pagans of Rome. Oxford – N. Y.
 Cracco Ruggini, L. 1979: Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394 d.C.): per una reinterpretazione del "Carmen contra paganos". Roma.
 Coṣkun, A. 2004: Virius Nicomachus Flavianus, Der Praefectus und Consul des „Carmen contra paganos“ //  Vigiliae Christianae 58 (2): P. 152–78.
 Jones, A. H. M., Martindale, J.R., Morris, J. 1971. The Prosopography of the Later Roman Empire. Volume I. A.D. 260-395. Cambridge.
 Manganaro, G. 1960. La reazione pagana a Roma nel 408-409 D.C. e il poemetto anonimo „contra paganos“// Giornale Italiano di Filologia. 13, P. 210–24.
 Manganaro, G. 1961: Il poemetto anonimo „contra paganos“, Testo, traduzione e commento. Nuovo Didaskaleion 11: P. 23–45.
 Matthews, J. F. 1970: The Historical Setting of the „Carmen contra Paganos“ (Cod. Par. Lat. 8084) //  HZAG. 19 (4), P. 464–79.
 Mommsen, T. 1870: Carmen codicis Parisini 8084 // Hermes 4, P. 351–63.
 O’Donnell, J. J. 1978: The Career of Virius Nicomachus Flavianus // Phoenix. 32 (2), P. 129–43.
 Mazzarino, S. 1974: La conversione del senato. Il carmen „contro i pagani“ e il problema dell’„èra costantiniana“// Antico, tardoantico ed èra costantiniana, 1: Bari. P. 398–465.
 Resch, A. 2013: Nicomachus Flavianus Und Das Sogenannte Carmen Adversus Paganos. München.

Примечания 

Книги IV века
Книги V века